Loma de San Nicolás kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Loma de San Nicolás, Delstaten Mexiko, ort, Temoaya, 
 Loma de San Nicolás, Veracruz, ort, Juchique de Ferrer, 

Robotskapade Mexikoförgreningar